Prince of Wales steht für:
 Prince of Wales, Titel des englischen Thronfolgers nach seiner Verleihung

Fahrzeuge:
 Prince of Wales (Schiff, 1786), Transportschiff
 Prince of Wales (Schiff, 1922), Passagierschiff
 HMS Prince of Wales, britische Kriegsschiffe
 LNWR Prince-of-Wales-Klasse, Express-Passagierlokomotiven (2′C h2) der London and North Western Railway
 Prince of Wales, Nachbau einer Lokomotive der LNER-Klasse P2 (1’D1’) durch den A1 Steam Locomotive Trust
 Prince of Wales, Lok Nr. 9 der Vale of Rheidol Railway

geographische Objekte:
 Prince Of Wales (New Brunswick), Rural Community im Saint John County, New Brunswick, Kanada
 Prince Of Wales (Queensland), Locality auf Prince-of-Wales-Insel (Queensland) und Entrance Island (Queensland), Torres Shire, Queensland
 Prince-of-Wales-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Prince-of-Wales-Insel, Inseln
 Prince of Wales Strait, Meerenge im Arktischen Ozean
 Kap Prince of Wales, Kap in Alaska
 Prinsen af Wales Bjerge, Bergmassiv in Grönland

im Sport:
 Prince of Wales FC, Fußballverein aus Gibraltar

Sonstiges:
 Prince of Wales (Cocktail), Cocktail
 Prince-of-Wales-Tee, Teemischung aus Keemun, Gunpowder-Tee und Johannisbeere

Siehe auch:
 Prince of Wales Conference
 Prince of Wales Trophy
 Princess of Wales (Begriffsklärung)